Pleurodonte peut faire référence à:

 un type de denture où les dents se soudent latéralement contre le bord interne des mâchoires ;
  Fischer von Waldheim, 1807 :  un genre d'escargots de la famille des .

Homonymie en zoologie